Adel Nefzi (né en 1974), footballeur tunisien
Mohamed Amine Nefzi (né en 1992), footballeur tunisien
Nidhal Nefzi (né en 1984), footballeur tunisien
Sami Nefzi (né en 1984), footballeur tunisien
Zakaria Nefzi (mort en 2017), boxeur tunisien